

Biologia 
 Sumatra – razza pura di pollo di tipo combattente dalle origini poco chiare, che prende il nome dall'omonima isola del Sud-est asiatico.

Geografia 
 Sumatra – terza isola più grande dell'arcipelago Indonesiano dopo Nuova Guinea e Borneo.
 Sumatra Occidentale – provincia dell'Indonesia, che comprende la parte occidentale dell'isola di Sumatra e le Isole Mentawai.
 Sumatra Settentrionale – provincia dell'Indonesia, situata nella parte settentrionale dell'isola di Sumatra.

Informatica 
 Sumatra PDF – lettore di pdf open source per Microsoft Windows.